Yué, Yuè, Yuë et Yue sont quatre déclinaisons possibles d'un terme pouvant désigner par exemple :
 semble-t-il en lien avec un tropisme méridional (du sud),
 la langue chinoise cantonaise du yue,  ou yuè, à Canton même (ou Guangzhou), Hong Kong, Macao, Shenzhen, et leurs alentours au sud du pays notamment dans la province du Guangdong ;
 l'ancien État du Yue,  ou , en vigueur durant la période des Printemps et des Automnes toujours en Chine actuelle mais davantage à l'est, où la province côtière contemporaine du Zhejiang, un peu plus au sud-est dudit ancien royaume, en garde de façon abrégée et informelle une trace par son surnom yuè ou  ;
 la dynastie des Yue du Sud ou  ayant régné dans le sud du même (futur) empire du Milieu au  avant notre ère ;
 les Yue, ) ou Baiyue （), un groupe de peuples anciens du sud-est de la Chine eux aussi ;

 semble-t-il en lien avec l'astre lunaire,
 (la) Yue (), l'un des noms traditionnels de la Lune en astronomie chinoise (yueliang ou  pour lune brillante) ;
 l'astérisme yue (Tau) symbolisant la même Lune dans ladite astronomie ;

 yue écrit  est une sorte de flûte de Pan chinoise.

 Écrit 岳 ou 乐, Yue est un nom de famille sinophone (exemple connu avec Yue Ying -ou Yueying...-).

Fiction 
 Personnage Yue (prénom ?), de Cardcaptor Sakura ;
 celui homonyme d'une princesse, dans la série "Avatar, le dernier maître de l'air".